El Torneig de Linz 2018, oficialment conegut com a Upper Austria Ladies Linz 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 32a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 14 d'octubre de 2018 a l'Intersport Arena de Linz, Àustria.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018